Тексел се може односити на:

 Тексел (острво), острво на територији Холандије
 Тексел (рачунарска графика), елемент текстуре у рачунарској графици